Osoby o tym nazwisku:
 Iłczo Naumoski – macedoński piłkarz
 Petar Naumoski – macedoński koszykarz